Paul Heinemann, né à Hommerschen, Geilenkirchen, le  et mort le , est un pilote automobile allemand, courant pour l'équipe BMW.

Palmarès 
 24 heures du Mans 1939 :

Notes et références 

Naissance en février 1911
Décès en août 1990
Pilote automobile allemand
Décès à 79 ans